

Miejscowości w Polsce 
 Karczowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ciepłowody 
 Karczowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Kozłów